Het WTA-tennistoernooi van Dubai (officieel: Duty Free Tennis Championships) van 2019 vond plaats van zondag 17 tot en met zaterdag 23 februari 2019 in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Het was de negentiende editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Dubai 2019. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Elina Svitolina was het zesde reekshoofd. Zij bereikte de halve finale – daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

De als eerste geplaatste Japanse Naomi Osaka kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde, en verloor haar openingspartij in de tweede ronde.

De ongeplaatste Belinda Bencic uit Zwitserland won het toer­nooi. In de finale versloeg zij de als tweede geplaatste Tsjechische Petra Kvitová in drie sets. Bencic wist voor het eerst in haar loop­baan het toernooi van Dubai op haar naam te schrijven. Het was haar vijfde WTA-titel, de eerste van 2019.

De Belgische Elise Mertens strandde in de eerste ronde.

De Nederlandse Kiki Bertens kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde, en verloor haar openingspartij in de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

Titelverdedigsters Chan Hao-ching en Yang Zhaoxuan hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Chan speelde samen met haar zuster Latisha, met wie zij het negende reekshoofd vormde – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen. Yang en Abigail Spears strandden in de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd, Tímea Babos en Kristina Mladenovic, kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde – zij verloren evenwel hun openingspartij in de tweede ronde.

Het als derde geplaatste duo Hsieh Su-wei en Barbora Strýcová won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als zevende geplaatste koppel Lucie Hradecká en Jekaterina Makarova in twee sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel. De Taiwanese Hsieh had daar­naast twintig eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Tsjechische Strýcová 22.

De Nederlandse Demi Schuurs speelde samen met Anna-Lena Grönefeld (Duitsland) – zij waren het achtste reekshoofd, en bereikten de kwartfinale waarin zij verloren van de latere winnaressen. De andere Nederlandse, Eva Wacanno, en Prarthana Thombare uit India konden, na een afmel­ding, als alternate aan het hoofdtoernooi deelnemen – zij kwamen niet voorbij de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
* Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Dubai 2019
Dubai